Васьков — русская фамилия; имеет женскую форму Васькова.

Известные носители:
 Васьковы — русский дворянский род.

Персоналии 
 Васьков, Алексей Иванович (1905—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Васьков, Анатолий Тихонович (род. 1943) — советский и российский политический деятель.
 Васьков, Артём Александрович (род. 1988) — белорусский футболист, полузащитник.
 
 Васьков, Семён Тимофеевич (1934—2007) — советский учёный в области автоматизации научных исследований, член-корреспондент Российской академии наук.

См. также